Alcázar puede hacer referencia a:

Edificaciones 
Alcázar es un término utilizado para designar a un castillo o palacio fortificado donde reside el rey. Proviene de la palabra árabe القصر -al qaçr-, que a su vez es una deformación del latín castrum (castillo o guarnición militar) y de su plural castra (campamento o cuartel).​ El diccionario de la Lengua Castellana nos dice además que: "Llamáronse así antiguamente los palacios de los Reyes, porque todos eran fuertes". En este contexto son varios los palacios que han recibido esta denominación en España, si bien en puridad, tan solo deben ser considerados alcázares las residencias reales. Así tendríamos que únicamente los de Sevilla y Segovia son verdaderos alcázares puesto que desde un principio fueron concebidos como tales:
 Alcázar de Segovia;
 Real Alcázar de Sevilla;
Muchas ciudades de España utilizan también la palabra alcázar para nombrar antiguos palacios musulmanes (del periodo califal o de las taifas) reconstruidos por los reyes cristianos posteriores.
 Alcázar andalusí, alcázar califal u omeya en Córdoba;
 Alcázar de Alcántara;
 Alcázar de Alfonso X, en Peñafiel;
 Alcázar de Ávila;
 Alcázar de Cáceres;
 Alcázar de Don Diego Colón, en Santo Domingo;
 Alcázar de Guadalerzas, en Los Yébenes;
 Alcázar de Jerez de la Frontera;
 Alcázar de Luis de Chaves el Viejo, en Trujillo;
 Alcázar de Madrid;
 Alcázar de Medina Sidonia;
 Alcázar de Medina de Pomar;
 Alcázar de Nájera;
 Alcázar de Olite;
 Alcázar de Plasencia;
 Alcázar de Salamanca;
 Alcázar de Talavera;
 Alcázar de Toledo;
 Alcázar de Toro;
 Alcázar de Úbeda;
 Alcázar de la Señoría en Elche;
 Alcázar de los Bejarano, en Trujillo;
 Alcázar de los Condestables de Castilla en Medina de Pomar;
 Alcázar de los Galisteos;
 Alcázar de los Reyes Cristianos, en Córdoba;
 Alcázar del rey Don Pedro, en Carmona;
 Alcázar Genil, en Granada;
 Alcázar de la Puerta de Sevilla, en Carmona;
 Alcázar del Rey Don Pedro, en Carmona;
 Alcázar Real de Guadalajara;
 Alcázar viejo de Belmonte;
 Alcázar viejo de Córdoba;

Lugares 
Argentina
 El Alcázar, municipio de la provincia de Misiones;
 Cerro Alcázar, en el departamento de Calingasta, en la provincia de San Juan;
 Alcázar, localidad en el departamento Ángel V. Peñaloza, La Rioja;

España
 Alcázar, localidad del municipio de Órgiva, en la provincia de Granada;
 Alcázar, localidad del municipio de Salvatierra de Miño, en la provincia de Pontevedra;
 Alcázar de Milmanda, localidad del municipio de Celanova, en la provincia de Orense;
 Alcázar del Rey, municipio de la provincia de Cuenca;
 Alcázar de San Juan, municipio de la provincia de Ciudad Real;
 A Capela-O Alcázar, localidad del municipio de Puenteareas, en la provincia de Pontevedra;
 Los Alcázares, municipio de la región de Murcia;
 Sauquillo de Alcázar, localidad del municipio de Torrubia de Soria, en la provincia de Soria;

Personalidades 
 Andrés Alcázar (ca. 1490–ca. 1585), médico español;
 Andrés Alcázar y Díez de Navarrete (1747–1824), militar y político chileno;
 Ángel Alcázar (1955–2013), actor español;
 Ángel Luis Alcázar (1967), futbolista y entrenador español;
 Ángel Alcázar de Velasco (1909–2001), periodista y espía español;
 Antonio Alcázar Alonso (1902), futbolista español;
 Baltasar del Alcázar (1530–1606), poeta español;
 Bartolomé de Alcázar (1648–1721), religioso español;
 Cristina Alcázar (1978), actriz española;
 Damián Alcázar (1953), actor mexicano;
 Herly Alcázar (1976), futbolista colombiano;
 Jacinto de Alcázar Arriaza (1597–1687), economista español;
 Julio Alcázar (1943), actor venezolano;
 Karlos Alcázar (1983), productor de cine español;
 Lara Alcázar (1992), activista española;
 Paco Alcázar (1970), historietista y músico español;
 Pedro Alcázar (1975–2002), boxeador panameño;
 Pedro Andrés del Alcázar (1752–1820), militar chileno;
 Samuel del Alcázar (1864–1924), militar peruano;
 Vicente Alcázar (1944), historietista y pintor español;
 Adolfo Navarrete y de Alcázar (1859–1925), político, científico y militar español;
 Adrián Oliva Alcázar (1978), político boliviano;
 Agustín López de Alcázar (1780–1850), militar y político chileno;
 Alfonso Martínez Alcázar (1975), político mexicano;
 Álvaro Mondragón Alcázar (1887–1951), militar mexicano;
 Carlos Camacho Alcázar (1954–2008), político mexicano;
 Carlos Martínez de Irujo y del Alcázar (1846–1909), noble español;
 Enrique Hernández Alcázar, periodista mexicano;
 José Jiménez Alcázar (1961), torero español.
 Luis Paret y Alcázar (1746–1799), pintor español;
 Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña (1956), político español.

Otros significados 
Alcázar (apellido)
 Alcázar, una parte de los barcos;
 Asedio del Alcázar de Toledo, batalla de la Guerra Civil Española;
 Teatro Alcázar, sala de teatro española;
 Edificio Alcázar, en la ciudad de Santiago de Chile;
 Academia del Alcázar, academia literaria española;
 El Alcázar, periódico ultraderechista español;
 Cervezas Alcázar de Jaén, empresa española;
 Alcazar, banda de música sueca;
 Club de Fútbol Gimnástico de Alcázar, equipo de fútbol español.
En la ficción y literatura
 El alcázar de las perlas, obra de teatro de Francisco Villaespesa;
 Sin novedad en el Alcázar, película italiana de 1940;
 Roberto Alcázar y Pedrín, serie de historietas española;
 General Alcázar, personaje ficticio de la saga de historietas de Tintín;
Títulos nobiliarios
 Condado del Alcázar de Toledo;
 Marquesado de Villa Alcázar;
 Vizcondado de Alcázar Real.